Das Adjektiv katholisch (von  ‚allumfassend‘) bezieht sich auf:

 die römisch-katholische Kirche, die größte Kirche des Christentums, bestehend aus mehreren Teilkirchen, die den Jurisdiktionsprimat des Papstes anerkennen
 den Katholizismus, die Gesamtheit des Christentums römisch-katholischer Prägung
 die Katholizität, Wesenseigenschaft der Kirche, die Einhaltung der katholischen Lehre in der Universalität und Einheit der Kirche
 jene Kirchen, die sich als Teil der Universalkirche in der Katholizität verstehen – siehe Ekklesiologie

Siehe auch:
 katholisch.de, ein Internetportal der römisch-katholischen Kirche in Deutschland
 Katholische Kirche (Begriffsklärung)
 Deutschkatholizismus
 Christkatholische Kirche der Schweiz
 Altkatholische Kirche